«Качели» — картина французского живописца Жана Оноре Фрагонара, написанная около 1767 года. Наиболее известная работа художника, считающаяся одним из шедевров живописи эпохи рококо. Полное название картины: «Счастливые возможности качелей» ().

На картине изображён молодой человек, наблюдающий из-за кустов за юной барышней на качелях, которую раскачивает пожилой мужчина, не замечающий прячущегося поклонника. В запечатлённый на картине момент девица, находясь в верхней точке траектории качелей, позволяет удачливому кавалеру заглянуть в тайны своего платья, хотя подобная щедрость оборачивается потерей туфельки, улетающей в статую Гарпократа — древнегреческого бога молчания и секретов. Шапо бержер (шляпа по-пастушьи) на голове девушки усиливает иронично-фривольный смысл картины, поскольку в те времена такие шляпы ассоциировались со степенным благородством обитателей сельских поместий, приобщённых к природе и неиспорченных городскими соблазнами.

Согласно воспоминаниям драматурга Шарля Колле, неназванный им придворный Людовика XV заказал эту картину Габриэлю-Франсуа Дуайену в качестве сюжетного портрета своей любовницы и себя, причём по первоначальной задумке качели должен быть раскачивать епископ. Не рискнувший взяться за столь фривольную работу Дуайен передал заказ Фрагонару, который и написал картину, заменив, однако, епископа на мирянина.

Личность первого владельца картины остаётся невыясненной, хотя высказывалось предположение, что это мог быть Мари-Франсуа-Давид Бойю де Сен-Жюльен, более известный, как Барон де Сен-Жюльен (1713—1788). Первым достоверным владельцем являлся сборщик налогов М.-Ф. Менаж де Прессиньи, после смерти которого в 1794 году картина перешла в собственность революционного правительства Франции. Впоследствии картина, возможно, принадлежала маркизу де Разен де Сен-Мар, а следующим бесспорным владельцем стал Шарль де Морни. После смерти де Морни в 1865 году картина была куплена на аукционе в Париже Ричардом Сеймур-Конуэем, четвёртым маркизом Хартворда, одним из основателей Собрания Уоллеса в Лондоне, где полотно и хранится по сей день. В 2021 году была завершена реставрация.

Примечания 

Картины 1767 года
Картины Фрагонара
Картины из собраний Коллекции Уоллеса
Жанровые картины
Картины в стиле рококо
Растения в изобразительном искусстве